Hedträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hedträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (24,7 ha)
Hedträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (13,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn